

Parchi cittadini 
 Parco Sempione – Milano
 Parco Sempione – Torino

Musica 
 Parco Sempione – CD singolo del gruppo musicale italiano Elio e le Storie Tese